Friedhof Kessenich steht für:

 Alter Kessenicher Friedhof
 Kessenicher Bergfriedhof